Itobi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Itobi (ort), São Paulo, 
 Itobi (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar